Gant (en francès Gan) és un municipi francès, de la regió de la Nova Aquitània i del departament dels Pirineus Atlàntics.

Demografia

Administració

Personatges lligats al municipi 
 Pèire de Marca, eclesiàstic i negociador del Tractat dels Pirineus.
 Paule Constant (1944-) escriptora, Premi Goncourt de l'any 1998.

Referències 

Municipis del Cantó de Juranson